László Zoltán (1912–1944) újságíró, sportújságíró, szerkesztő
 László Zoltán (1932) matematikus
 László Zoltán (1945-2022) építészmérnök
 László Zoltán (?) eMeRToN-díjas hangmérnök
 László Zoltán (1977) sci-fi-író, újságíró
 László Zoltán (1979) biológus, ökológus
 László Zoltán  (1997) Gomoku világbajnok (2017)